Эскадренные миноносцы типа «Гамбург» (Тип 101A) — были разработаны в конце 1950-х г.
Миноносцы типа 101A класса «Гамбург» были одними из первых кораблей, построенных для Военно-морского флота ФРГ после Второй мировой войны. Всего было построено четыре корабля.

Германия до вступления в НАТО довольствовалась немногочисленными старыми боевыми судами, выданными союзниками. Лишь в августе 1957 года командование бундесмарине предоставило программу развития ВМС, в которую вошла серия из 12 эсминцев типа 101. В строй вошли четыре корабля. Из всех эскадренных миноносцев побеждённых стран они в наибольшей степени отвечали послевоенным требованиям и, в отличие от японских, имели если не исключительно немецкое, то хотя бы европейское вооружение и оборудование.

Корабли несли смешанное противолодочное и противокорабельное вооружение. На момент постройки вооружённые четырьмя 100-мм артиллерийскими установками, бомбомётами и 533-мм торпедными аппаратами, они мало чем отличались от кораблей времён Второй мировой войны. В конце 1970-х годов прошли модернизацию с установкой четырёх ПУ ПКР Exocet на месте одной из кормовых башен и 40-мм артиллерийских установок «Breda». В настоящее время эсминцы типа «Гамбург» выведены из боевого состава Военно-морского флота, они были заменены новыми фрегатами класса F 124 (Фрегаты типа «Бранденбург»).

Список эсминцев типа

Галерея

Источники 
 Главный редактор — Крис Бишоп. «Современная боевая техника». стр 429
 The Naval Institute Guide to Combat Fleets of the World 2005—2006

Ссылки 
 http://hamburg-klasse.20m.com/ 

Эскадренные миноносцы по типам
Эскадренные миноносцы холодной войны
Эскадренные миноносцы с паротурбинной энергетической установкой
Эскадренные миноносцы Бундесмарине